Stoutenburg peut faire référence à :

Patronyme 
 , un poète américain.
 , un homme politique américain.

Toponyme 
 Stoutenburg, un village situé dans la commune néerlandaise de Leusden, dans la province d'Utrecht.
 , un village abandonné du comté de Calaveras, en Californie, aux États-Unis.

Voir aussi 
 , une maison historique à Pasadena (Californie).
 , une maison historique située à Hyde Park (New York).
 , une maison historique située à Hyde Park (New York).